Czas zabijania – powieść Johna Grishama z 1989 roku

Filmy 
 Czas zabijania – film z 1967 roku
 Czas zabijania – film z 1987 roku
 Czas zabijania – film z 1989 roku
 Czas zabijania – film z 1996 roku, ekranizacja powieści